Janopole peut désigner :

Toponymie
 :
dans la voïvodie de Mazovie
 Janopole, village du powiat de Maków.
 Janopole, village du powiat de Płońsk.